Biologia:
 Aïllament (microbiologia), procés per a separar un microorganisme d'una mostra 
 Aïllament reproductiu, conjunt de característiques, comportaments i processos i processos fisiològics que impedeixen que els membres de dues poblacions diferents puguin produir descendència 
 Ciències de la salut:
 Aïllament sanitari en humans, una mesura per controlar la propagació de malalties contagioses.
 Enginyeria:
 Aïllament elèctric, procés pel qual un material no permet el flux del corrent elèctric 
 Aïllament galvànic, el circuit de sortida està, elèctricament i físicament, aïllat del circuit d'entrada
 Aïllament sísmic, col·lecció d'elements estructurals per desconnectar una superestructura de l'edifici d'un terreny en moviment 
 Aïllament tèrmic, procés pel qual un material d'alta resistència tèrmica limita la transmissió d'energia calorífica entre dos ambients
 Geografia:
 Aïllament topogràfic, distància des d'un cim al punt més proper d'igual alçada